La 2. Fußball-Bundesliga 1982-1983 è stata la nona edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga di Waldhof Mannheim, che ha vinto il campionato, e del Kickers Offenbach; invece il Bayer Uerdingen ha vinto il play-off contro lo , terzultimo in Bundesliga, ed è stato quindi promosso.

Capocannoniere del torneo è stato Dieter Schatzschneider del Fortuna Köln con 31 gol.

Classifica finale

Play-off promozione 

andata

ritorno

Verdetti 
 ,  e  promosse in Fußball-Bundesliga 1983-1984.
 , ,  e  TuS Schloß Neuhaus retrocesse in Oberliga.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1982-1983

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
1982